Coquille (gastronomie), vlees van sint-jakobsschelp
 Coquille (plaats), een plaats in Oregon
 Coquille (rivier), een rivier in Oregon
 Coquille (staal), een gietvorm
 Coquille (taal), een andere naam voor Tututni
 Coquille (volk), een indiaans volk